Lienhard peut désigner :
 Bill Lienhard (1930-2022), joueur américain de basket-ball
 Charles Lienhard (1949-), entomologiste, spécialiste des Psocoptères
 Fabian Lienhard (1993-), coureur cycliste suisse
 Fredy Lienhard (1947-), homme d'affaires et pilote automobile suisse
 Friedrich Lienhard (1865-1929), écrivain allemand d'origine alsacienne
 Marc Lienhard (1935-), pasteur, théologien et historien français
 Marianne Lienhard (1968-), femme politique suisse.

Homonymie de patronyme